Les Caucones sont un peuple d'Anatolie mentionné par Hérodote et Strabon entre autres.
 Les Caucones sont un peuple mythique du Péloponnèse mentionné dans l’Odyssée.